Bellewood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bellewood (Delaware), im New Castle County
 Bellewood (Kentucky), im Jefferson County
 Bellewood (Assumption Parish, Louisiana)
 Bellewood (Tangipahoa Parish, Louisiana)
 Bellewood (Maryland), im Charles County
 Bellewood (Mississippi), im Humphreys County

Siehe auch:
 Bellwood
 Belwood